EHF Liga Mistrzów 2007/2008 – 48. kolejna edycja Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 40 zespołów: 16 drużyn grało w kwalifikacjach o rozstawienie w grupach. W fazie zasadniczej uczestniczyły 32 drużyny, podzielone na 8 grup po 4 zespoły.
Ligę Mistrzów zdobył BM Ciudad Real, a królem strzelców został Kirił Łazarow, który zdobył 96 bramek.

I Faza

Grupa A 
  FC Barcelona
  HC Baník Karviná
  US Ivry HB
  Sarja Kaspija Astrachan

Tabela

Grupa B 
  Hammarby IF
  HCM Constanţa
  Montpellier HB
  THW Kiel

Tabela

Grupa C 
  CB Ademar León
  HC Croatia Zagrzeb
  HC Vardar Skopje
  Kadetten Schaffhausen

Tabela

Grupa D 
  A1 Bregenz
  GOG Svendborg TGI
  SDC San Antonio
  Tatran Prešov

Tabela

Grupa E 
  Czechowskie Niedźwiedzie
  HSV Hamburg
  Viborg HK
  STR Zaporoże

Tabela

Grupa F 
  RK Celje
  KC Veszprém
  Valur Rejkiawik
  VfL Gummersbach

Tabela

Grupa G 
  BM Ciudad Real
  Drammen HK
  Interferie Zagłębie Lubin
  SG Flensburg-Handewitt

Tabela

Grupa H 
  HC Bosna Sarajewo
  HK Meszkow Brześć
  Pick Szeged
  RK Gorenje Velenje

Tabela

Wyniki

Grupa A 
  CB Ademar León
  Czechowskie Niedźwiedzie
  THW Kiel
  US Ivry HB

1 Kolejka 
8 lutego 2008

10 lutego 2008

2 Kolejka 
16-17 lutego 2008

3 Kolejka 
24 lutego 2008

4 Kolejka 
28 lutego 2008

2 marca 2008

5 Kolejka 
6 marca 2008

8 marca 2008

6 Kolejka 
13 marca 2008

Tabela

Grupa B 
  BM Ciudad Real
  Montpellier HB
  RK Gorenje Velenje
  VfL Gummersbach

1 Kolejka 
9 lutego 2008

2 Kolejka 
16 – 17 lutego 2008

3 Kolejka 
21 lutego 2008

23 lutego 2008

4 Kolejka 
1 marca 2008

2 marca 2008

5 Kolejka 
5 marca 2008

9 marca 2008

6 Kolejka 
15 marca 2008

16 marca 2008

Tabela

Grupa C 
  HC Croatia Zagrzeb
  HSV Hamburg
  SDC San Antonio
  SG Flensburg-Handewitt

1 Kolejka 
10 lutego 2008

2 Kolejka 
14 lutego 2008

16 lutego 2008

3 Kolejka 
20 lutego 2008

24 lutego 2008

4 Kolejka 
2 marca 2008

5 Kolejka 
8 marca 2008

9 marca 2008

6 Kolejka 
15 marca 2008

16 marca 2008

Tabela

Grupa D 
  FC Barcelona
  GOG Svendborg TGI
  RK Celje
  Pick Szeged

1 Kolejka 
10 lutego 2008

2 Kolejka 
16-17 lutego 2008

3 Kolejka 
23-24 lutego 2008

4 Kolejka 
1 – 2 marca 2008

5 Kolejka 
8 marca 2008

6 Kolejka 
15 marca 2008

16 marca 2008

Tabela

Półfinały

Pierwsze mecze 
6 kwietnia 2008

6 kwietnia 2008

Rewanże 
11 kwietnia 2008

stan bramek: 60-59 dla BM Ciudad Real

11 kwietnia 2008

stan bramek: 78-75 dla THW Kiel

Finał

Pierwszy mecz 
4 maja 2008

Rewanż 
11 maja 2008

Stan bramek: 58-54 dla BM Ciudad Real

Ligę Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn w sezonie 2007/2008 zdobyła drużyna BM Ciudad Real

Zobacz też 
 Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów 

2007 w piłce ręcznej
2008 w piłce ręcznej
Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
2007 w Europie
2008 w Europie